31 Armia (ZSRR)
 31 Armia Rakietowa